Grüll ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Grüll (1900–1975), österreichischer Historiker
 Marco Grüll (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Michael Grüll (1814–1863), hessischer Kaufmann und Politiker
 Philipp Grüll (* 1982), deutscher Journalist
 Sieglinde Grüll (geborene Essl; 1942–2017), österreichische Autorin
 Stefan M. Grüll (* 1961), ehemaliger deutscher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter (FDP)

Siehe auch:
 Krüll
 Gruel